El garza es una lengua pakawana extinta hablada hasta el siglo XIX en Texas y norte de México México. Se conoce a partir de dos nombres tribales y veintiuna palabras registradas del jefe de los Garza por Jean-Louis Berlandier en 1828 (Berlandier et al. 1828–1829, 1850: 143–144). En esa época, todos los garza hablaban ya español y estaban aculturados. Los garza podrían haber sido los mismos que la tribu atanguaypacam (de la lengua comecruda) registrada en 1748. Los garza eran llamados algo así como Meacknan o Miákan por los vecinos cotoname (Gatschet 1886: 54) mientras que ellos llamaban a los cotoname yué.

Bibliografía 
 Berlandier, Jean L.; & Chowell, Rafael (1828–1829). [Vocabularies of languages of south Texas and the lower Rio Grande]. (Additional manuscripts, no. 38720, in the British Library, London.)
 Berlandier, Jean L.; & Chowell, Rafael (1850). Luis Berlandier and Rafael Chovell. Diario de viage de la Commission de Limites. Mexico.
 Gatschet, Albert S. (1886). [Comecrudo and Cotoname vocabularies, collected at Las Prietas, Tamaulipas]. Ms. 297, National Anthropological Archives, Smithsonian Institution.
 Saldivar, Gabriel. (1943). Los indios de Tamaulipas. Instituto panamerico de geografía e historia, Publication 70.

Lenguas comecrudanas
Lenguas muertas de América